Contea di Boone o Boone County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Boone (Arkansas)
 Contea di Boone (Illinois)
 Contea di Boone (Indiana)
 Contea di Boone (Iowa)
 Contea di Boone (Kentucky)
 Contea di Boone (Missouri)
 Contea di Boone (Nebraska)
 Contea di Boone (Virginia Occidentale)